Diodorus est un genre éteint de « reptiles » dinosauriformes ayant vécu à la fin du Trias supérieur (Carnien (?) au Norien) et découvert dans la formation de Timezgadiouine dans le bassin d'Argana au Maroc.

Systématique 
Le genre Diodorus et l'espèce Diodorus scytobrachion ont été décrits en 2011 par ,  et Neil Shubin.

Étymologie 
Le nom du genre Diodorus fait référence à Diodore, un roi légendaire du peuple berbère, fils de Sufax, le fondateur de Tanger et aussi en l'honneur de Diodore de Sicile, historien grec du  qui a écrit sur l'Afrique du Nord.

Son nom d'espèce du grec , « cuir armé », mais honore aussi Denys Scytobrachion, un mythographe qui écrivait sur l'histoire mythique de l'Afrique du Nord.

Description 
L'holotype et tous les restes mentionnés ont été trouvés dans une unique carrière à la base du membre Irohalene dans la formation de Timezgadiouine dans le bassin d'Argana, à  à l'est d'Imziln, au Maroc. Diodorus peut être distingué des autres Silesauridae par la présence de dents inclinées vers l'avant diminuant de taille vers l'extrémité antérieure de l'os dentaire et d'une arête latérale distincte, parallèle au bord alvéolaire.

Dans une analyse phylogénétique conduite par  et son équipe en 2011, Diodorus scytobrachion s'est révélé être un taxon frère du silésauridé brésilien Sacisaurus.

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 

Diapside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Genre de dinosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Afrique
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2011